Degani ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Degani (1926–2012), israelischer Politiker
 Enzo Degani (1934–2000), italienischer Altphilologe
 Valentino Degani (1905–1974), italienischer Fußballspieler